Niehoff steht für:
 Maschinenfabrik Niehoff, deutscher Hersteller von Draht- und Kabelmaschinen

Niehoff ist der Familienname folgender Personen:
 Domenica Niehoff (1945–2009), deutsche Prostituierte und Streetworkerin
 Heinrich Niehoff (1882–1946), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Hendrik Niehoff (um 1495–1562), deutsch-niederländischer Orgelbauer

 Jakob Niehoff (um 1565–1626), deutsch-niederländischer Orgelbauer
 Jan Samuel Niehoff († 2014), niederländischer Schriftsteller
 Jens-Uwe Niehoff (* 1947), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johannes Niehoff-Panagiotidis (* 1963), deutscher Byzantinist
 Karena Niehoff (1920–1992), deutsche Kulturjournalistin
 Lydia Niehoff (* 1956), deutsche Wirtschaftshistorikerin
 Maren R. Niehoff (* 1963), deutsch-israelische Judaistin und Religionswissenschaftlerin
 Nicolaas Niehoff (um 1525–um 1604), deutsch-niederländischer Orgelbauer

Siehe auch:
 Niehof
 Nijhoff